Giovanni Pasquale (Venaria Reale, 5 de Janeiro de 1982) é um futebolista italiano que atualmente joga na Udinese.

Títulos
  Internazionale
 Coppa Italia: 2004-05

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Udinese Calcio
Naturais de Venaria Reale